FK steht für:
 Braun FK, ein gelblich-braunes Gemisch von sechs verschiedenen Azofarbstoffen
 Fachgruppe Führung/Kommunikation des Technisches Hilfswerks
 Fachkonferenz (Schule), ein Mitwirkungsgremium an deutschen Schulen
 Fahrtkosten als Teil der Reisekosten, siehe Reisekosten#Fahrtkosten 2
 Familienrecht kompakt, juristische Fachzeitschrift
 Feldkapazität, diejenige Wassermenge, die ein Boden maximal halten kann
 Flugkörper, verwendet hauptsächlich im militärischen Sprachgebrauch
 Fremdkapital, ein Teil der Passiva in der Bilanz eines Unternehmens
 Fremdkörper, ein fester, einem Organismus fremder Körper (Medizin)
 Freundeskreis, eine Stuttgarter Hip-Hop-Band
 Führungskraft (Wirtschaft), Person, die in einem Wirtschaftssubjekt mit Aufgaben der Personalführung betraut ist 
 Fundamentalkatalog in der Astronomie (FK3 bis FK6)
 Funkkorrespondenz, eine deutsche Medienfachzeitschrift (seit 2015 Medienkorrespondenz)
 Fußballklub
 Falklandinseln (ISO-3166-Code)
 Kamerun (ICAO-Code), Code für Flugplätze
 die postcode area Falkirk (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Air Sul (IATA-Code), ehemalige portugiesische Fluggesellschaft
 Keewatin Air (IATA-Code), kanadische Fluggesellschaft
 Kassel Hauptbahnhof (DS100-Code)

FK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Nottingham
 Niederlande: Mofas und Mopeds
 Österreich: Bezirk Feldkirch
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für die Republik Moldau

Fk steht für:
 Fahrkarte
 Fachkraft

fk ist:
 .fk, die Top-Level-Domain der Falklandinseln

Abkürzung